Jméno a příjmení Václav Huml může označovat:

 Václav Huml (1880–1953) – česko-chorvatský houslista a hudební pedagog
 Václav Huml (archeolog) (1927–1988) – horník a amatérský archeolog, objevitel nových archeologických lokalit 
 Václav Huml (historik) (1940–1998) – historik a archeolog, autor děl z historie a archeologie Prahy
 Václav Huml (spisovatel) (1831–1897) – pedagog a autor literatury pro děti a mládež